Приозёрный — посёлок в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края России.

География 
Посёлок Приозёрный расположен на западной окраине Шпаковского района в верховьях Егорлыкского водохранилища и западнее Сенгилеевского водохранилища (создано в 1950-х на месте одноимённого озера). Рядом с посёлком, на левом берегу реки Егорлык, находятся сооружения Сенгилеевской ГЭС (введена в эксплуатацию в 1953 году).

Расстояние до краевого центра: 25 км. Расстояние до районного центра: 32 км. Ближайшие населённые пункты: село Сенгилеевское, хутор Садовый.

Территория посёлка вытянута с севера на юг. Рельеф ровный, с небольшим уклоном в сторону водохранилища. Почвообразующие породы: средние и лёгкие суглинки с включением щебня. Водные объекты в границах посёлка представлены прудами и ручьями.

Посёлок Приозёрный входит в IV агроклиматическую зону Ставропольского края, характеризующуюся неустойчивым влажным климатом. Среднегодовое количество осадков: 597 мм. Господствующие ветры: западные и восточные. Сейсмичность: 7 баллов.

История 
Решением исполкома Михайловского районного совета от 25 апреля 1959 года посёлок Сенгилеевской ГЭС, Сенгилеевского сельсовета, переименован в посёлок Приозерный.

В связи с упразднением в 1963 году Михайловского района Приозёрный вместе с другими населёнными пунктами Сенгилеевского сельсовета передан в состав Шпаковского района Ставропольского края.

В 1951 году в посёлке построен Дом культуры с библиотекой.

В 1965 году из города Ставрополя в посёлок Приозёрный переведён Сенгилеевский рыбхоз (до 27 сентября 1965 — Ставропольский рыбхоз Ставропольского краевого рыбопромышленного треста). Хозяйство занималось выращиванием, добычей и реализацией товарной рыбы, а также воспроизводством рыбных запасов. В 1974 году реорганизовано в Новомарьевский рыбхоз и переведено в станицу Новомарьевскую.

Согласно данным на 1 января 1983 года, Приозёрный по-прежнему числился в составе Сенгилеевского сельсовета. На карте Генштаба ВС СССР 1985 года издания для посёлка указана численность населения около 420 человек.

В 1996—2020 годах посёлок Приозёрный входил в упразднённый Сенгилеевский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 90 % населения — русские.

Согласно сведениям администрации Сенгилеевского сельсовета, население посёлка на 2011 год составляло 436 человек. Из них трудоспособного населения — 198 человек (45,4 %), пенсионного возраста — 160 (36,7 %), детей (дошкольного и школьного возраста) — 78 (17,9 %). В 2015 году в Приозёрном насчитывалось 506 человек, в 2018-м — 550 человек.

Застройка и инфраструктура 
Жилая застройка представлена одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками и блокированными домами. В капитальных зданиях размещаются:
 детский сад № 13 (17 мест),
 библиотека-филиал № 9,
 отделение почтовой связи (индекс 356206),
 фельдшерско-акушерский пункт,
 магазины и другие объекты культурно-бытового обслуживания.

Посёлок газифицирован, электрифицирован и телефонизирован. Водоснабжение осуществляется из Невинномысского канала от напорного бассейна Сенгилеевской ГЭС.

Примечания 

Населённые пункты Шпаковского района
Переименованные населённые пункты России